Жевлаки — название нескольких населённых пунктов:
 Жевлаки — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Жевлаки — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Жевлаки — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.